Colonia el Mirador kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia el Mirador, Nicolás Romero, 
 Colonia el Mirador, Michoacán de Ocampo, Hidalgo, 
 Colonia el Mirador, Toluca de Lerdo, 
 Colonia el Mirador, Hidalgo, Ixmiquilpan, 
 Colonia el Mirador, Guerrero, Atoyac de Álvarez, 
 Colonia el Mirador, Oaxaca, San Jorge Nuchita, 
 Colonia el Mirador, Apaxco, 
 Colonia el Mirador, Nayarit, Bahía de Banderas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar